Монастир святого Теодора Студита — монастир Української греко-католицької церкви у с. Колодіївка.

Історія 
Посеред сеча Колодіївка на пагорбку стояла предковічна (ймовірно, з XVI ст.) церковка. У 1904 році громада збудувала нову кам'яну церкву на місці старої дерев'яної. Церкву збудовано на мощах св. Димитрія, тому і храмове свято припадає на день св. Димитрія.

28 червня 1941 року о. Йосифа Грицая, понівеченого до невпізнанна, було розіп'ято на дверях Тернопільської тюрми.

За часів радянської влади до 25 серпня 1990 року парафію обслуговували священники Московського патріархату, богослужіння у храмі не припинялися.

25 серпня 1990 року громада с. Колодіївка без священника повернулася в лоно греко-католицької церкви. З ініціативи о. Іллі Довгошиї старе приміщення ніколи було відреставровано. У 1995 році владика Михаїл Сабрига освятив і передав цю будівлю у власність монастиря святого Теодора Студита. Настоятелем монастиря тоді був блаженніший Любомир Гузар. У вересні 1997 року з ініціативи о. Іллі були проведені місії за участю отців і братів монастиря. Монастир — єпархіяльного права.

Молоду чернечу студійську спільноту засновано у серпні 1995 року з благословення владики Софрона Дмитерка, ординарія Івано-Франківської єпархії.

У липні 1996 році з благословення Любомира Гузара (тоді вже екзарха Києво-Вишгородського) монаша спільнота братів поселилася у монастирі св. Теодора у с. Колодіївка в старому приміщенні школи. Нині монастир розбудовується.

Монастир св. Теодора Студита — це контемплятивний монастир, метою якого є постійна молитва та споглядання. Сьогодні він налічує 22 особи, з них 3 — ієросхимонахи, 9 — ієромонахів, 2 — схимонахи, 4 — мантійні монахи, 2 — рясофорні іноки та 2 — послушники.

Час від часу ієромонахи монастиря на запрошення деяких парафій чи спільнот дають реколекції та місії як в Україні, так і за кордон.

Монастир св. Теодора є місцем паломництва. Ієромонахи і монахи служать людям, які потребують духовної допомоги та лікування молитвою.

На парафії щонеділі проводиться катехизація, діє молитовна група «Пресвятої Тройці», до складу якої, в основному, входить студентська молодь.

Настоятелі 
 о. Климентій Слюзар (1892—1913),
 о. Йосиф Грицай (1913—1914, 1918—1928),
 о. Іван Цимбала,
 о. Ілля Довгошия (14 лютого 1993 — ?),
 блаженніший Любомир Гузар,
 о. Григорій-Антоній Планчак (з 3 травня 1997).

Джерела 
 

Монастирі Тернопільської області